Jubba Airways ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Jubba Airways (Kenia), kenianische Fluggesellschaft, Sitz in Nairobi
 Jubba Airways (Somalia), kenianische Fluggesellschaft, Zweigniederlassung in Mogadischu, Somalia